Germania
 Asendorf – comune del circondario di Diepholz, Bassa Sassonia
 Asendorf – comune del circondario di Harburg, Bassa Sassonia